Каспар Шоппе (27 мая 1576, Ноймаркт, Пфальц — 19 ноября 1649, Падуя) — германский учёный-филолог, духовный писатель и полемист. Был крупным деятелем Контрреформации и защитником католицизма, известным в своё время своим остроумием и склонностью к написанию пасквилей.

Биография 
Был сыном судебного исполнителя, исповедовавшего протестантство. С 1593 года изучал древние языки в Гейдельбергском университете, но спустя год, в 1594 году, перешёл в Альтдорф, а в 1595 году — в иезуитский коллегиум в Ингольштадте, где в 19-летнем возрасте написал на латыни сочинение «Verisimilium», получившее высокую оценку Жозефа Жюста Скалигера, его будущего противника. В 1596 году вернулся в Альтдорф, продолжив свои филологические исследования. В 1597 году находился в Вероне, а затем в Праге, где перешёл в католицизм. В 1598 году отправился в составе свиты императорского посла в Рим. Здесь поступил на службу к папе Клименту VIII и за ревностные нападки на протестантов, лишившие его всех его бывших друзей за Альпами, был возведён им в «eques sacrique lateranensis palatii comes». 

В 1607 году напечатал пасквиль против Скалигера под заглавием «Scaliger hypobolimaeus», после чего между ним и Скалигером и друзьями последнего завязалась горячая полемика. В том же году папа отправил Шоппе к эрцгерцогу Фердинанду Штирийскому, будущему императору Фердинанду II. Здесь он исполнял различные дипломатические поручения и писал полемические сочинения против протестантов. Его «Ecclesiasticus auctoritati Jacobi Regis oppositus» навлёк на него вражду не только английского короля Иакова I английского, но и французских кальвинистов. Чувствуя себя не вполне в безопасности в Германии и в 1614 году едва не погибнув от рук англичан в Мадриде, он переселился в Милан, где в 1619 году напечатал брошюру «Classicum belli sacri», в которой призывал всех католических монархов на священную войну против протестантов, и «Consilium regium» в защиту испанского короля Филиппа III. Обе работы вызвали появление огромного числа полемических сочинений. В 1630 году он вернулся в Германию и здесь выступил против императора, находившегося под влиянием иезуитов в конфликте с папой. Последние годы жизни провёл в Падуе, куда уехал в 1636 году.

Библиография 
Свои произведения писал на латыни; ему принадлежат несколько филологических трудов, в которых он старался очистить латинский язык от средневековых «варваризмов». 
 «Grammatica philosophica» (Милан, 1628, с дополнением «Auctarium»)- главный филологический труд;
 «Observationes linguae latinae» (Франкфурт, 1609); 
 дополнения к сочинению Sanctius’a, «De Minerva» (Амстердам, 1663); 
 «Verisimilium libri IV» (1596);
 «Suspectarum lectionum libri V» (1596); 
 «De arte critica» (Нюрнберг, 1597, и Амстердам, 1662); 
 «Symbola critica in L. Apuleji opera» (Аугсбург, 1605).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья в ADB.

Филологи Германии
Богословы Германии